Carolina o Carolinas puede referirse a:

Antroponimia 
Carolina es un nombre de mujer, una de las muchas formas femeninas del nombre germánico Karl.
 Carolina, nombre propio femenino;

Astronomía 
 (235) Carolina, asteoirde descubierto por Johann Palisa en 1883;

Botánica y zoología 
 Carolina, nombre vulgar del árbol Sideroxylon salicifolium;
 Rosa Carolina, variedad de rosa nativa de América del Norte;
 carolina, nombre vulgar del ave Nymphicus hollandicus;
 carolina, nombre vulgar del árbol Pseudobombax ellipticum

Cine y televisión 
 Carolina (1934), comedia romántica dirigida por Henry King, protagonizada por Janet Gaynor y Lionel Barrymore.
 Carolina (2003), comedia romántica dirigida por Marleen Gorris, protagonizada por Julia Stiles y Shirley MacLaine.
 Carolina (1979), telenovela venezolana.

Gastronomía 
 Carolina, dulce típico de Bilbao;

Islas 
 Isla Carolina, isla de Kiribati;
 Islas Carolinas, archipiélago en el Océano Pacífico, reaprtido entre Micronesia y Palaos.

Juegos 
 carolina, en Uruguay juego similar al billar.

Divisiones administrativas 
Argentina
 Colonia Carolina, localidad de la Provincia de Corrientes.
 Carolina, localidad de la Provincia de San Luis.
Brasil
 Carolina, municipio.
Colombia
 Carolina del Príncipe, municipio...
España
 La Carolina, municipio de Jaén.
Estados Unidos
 Carolina del Norte, estado.
 Carolina del Sur, estado.
 Las Carolinas, nombre con el que se conoce conjuntamente a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
 Carolina, localidad del estado de Alabama.
 Carolina, localidad en el estado de Rhode Island.
 La Carolina o Isla Carolina, nombre que daban los españoles en el siglo XVI a Florida.
Puerto Rico
 Carolina, municipio.
Sudáfrica
 Carolina, localidad.
Surinam
 Carolina, suburbio del distrito de Para.

Medios de comunicación 
 Radio Carolina, emisora de radio FM de Santiago de Chile.

Música 
 Carolina, canción del grupo español M-Clan.

Tipografía 
 Minúscula carolina, escritura desarrollada como estándar en Europa en el Imperio Carolingio para que el alfabeto latino pudiera ser fácilmente reconocido;

Véase también 
 Santa Carolina, .
 La Carolina, .
 Caroline, .

Estados Unidos
 Carolina del Norte y Carolina del Sur son dos estados que actualmente se encuentran en lo que se conocía como colonia Carolina. Esta también comprendía parte de lo que hoy son los estados de Georgia y Tennessee.
 En el siglo XVI los españoles llamaban La Carolina o Isla Carolina a la parte de Florida que conocían.

Puerto Rico
 Ver Carolina (Puerto Rico).

Biología 
 Carolina, nombre vulgar del árbol Sideroxylon salicifolium;
 Rosa Carolina, variedad de rosa nativa de América del Norte;
 Carolina, nombre vulgar del ave Nymphicus hollandicus;

Cine y televisión 
 Carolina, comedia romántica dirigida por Henry King, protagonizada por Janet Gaynor y Lionel Barrymore.
 Carolina, telenovela venezolana.
 El mundo de Carolina, película documental uruguaya.

Lugares

Argentina 
 Colonia Carolina, localidad de la provincia de Corrientes.
 Carolina, localidad del departamento Coronel Pringles, provincia de San Luis.

Colombia 
 Carolina del Príncipe, municipio de Antioquia, Colombia.

El Salvador 
 Carolina, municipio de San Miguel, El Salvador.

España 
 Carolinas, nombre con el que se conoce conjuntamente a los barrios de Carolinas Altas y Carolinas Bajas, en Alicante.
 La Carolina, municipio de la  provincia de Jaén, Andalucía.

Estados Unidos 
 Las Carolinas, nombre con el que se conoce conjuntamente a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur.
 Carolina, localidad del estado de Alabama.
 Carolina, localidad en el estado de Rhode Island.
 Carolina, La Carolina o Isla Carolina, nombre que daban los españoles en el siglo XVI a Florida.
 Carolina, municipio puertorriquense.

Oceanía 
 Islas Carolinas, archipiélago en el Océano Pacífico, repartido entre Micronesia y Palaos.

Surinam 
 Carolina, ressort del distrito de Para.

Otros 
 Carolina, dulce típico de Bilbao;
 Carolina, en Uruguay juego similar al billar.
 Radio Carolina, emisora de radio FM de Santiago de Chile.
 (235) Carolina, asteroide descubierto por Johann Palisa en 1883;
 Minúscula carolingia o "carolina", escritura desarrollada como estándar en Europa en el Imperio Carolingio para que el alfabeto latino pudiera ser fácilmente reconocido.
 Todas las páginas que empiezan por «Carolina»

Nombres germanos
Nombres femeninos